Jenson Alexander Lyons Button, britanski dirkač Formule 1, * 19. januar 1980, Frome, Somerset, Anglija, Združeno kraljestvo.

Življenjepis 
Jenson Alexander Lyons Button, bolj znan kot Jenson Button, je angleški dirkač Formule 1, ki od sezone 2006 dirka za moštvo Honda F1. V prvih treh sezonah pri moštvih  Williams (), Benetton () in Renault () ni imel večjih uspehov. Nato pa je pri moštvu BAR v sezoni 2004 prvič osvojil stopničke na Veliki nagradi Malezije in nato še kar na devetih dirkah tiste sezone, sicer je dosegel v prvenstvu solidno tretje mesto, a na najvišjo stopničko se mu vendarle ni uspelo prebiti. To mu je uspelo šele z Hondo na svoji 113. dirki v Formuli 1 v sezoni 2006 na Veliki nagradi Madžarske, delno dežni dirko polni preobratov. Sezona 2007 je prinesla zanj in za moštvo veliko razočaranje, saj so pred začetkom napovedovali zmage in borbo za naslov, dosegel pa je le tri uvrstitve med dobitnike točk, najboljše na peto mesto na dirki za Veliko nagrado Kitajske, skupno pa petnajsto mesto v dirkaškem prvenstvu s šestimi točkami.

Pred začetkom , je Honda najavila svoj odhod iz karavane. Zatem je ekipo odkupil Ross Brawn ter jo poimenoval Brawn GP F1 Team. Uspelo jim je zadržati oba dirkača; Rubensa Barrichella in Buttna. Na prvi dirki sezone, Veliki nagradi Avstralije, je Button osvojil najboljši štartni položaj in nato tudi zelo suvereno zmagal (vodil je od začetka do konca). Na Veliki nagradi Malezije 2009 je ponovil uspeh in po ¾ dirke zmagal. Dirka je bila prekinjena zaradi močnega tropskega naliva, zato so dirkači dobili samo polovico točk, kot pa bi jih sicer. Na dirki za Veliko nagrado Kitajske, zaznamovani z močnim dežjem skozi celotno dirko, je Button dosegel tretje mesto. Za tem je dosegel še štiri zaporedne zmage na dirkah za , ,  in . V drugem delu sezone je padla forma tako moštvu Brawn, kot tudi Buttonu, ki je na zadnjih desetih dirkah sezone dosegel le še dve uvrstitvi na stopničke, več točk je v tem delu zbral tudi njegov moštveni kolega Rubens Barrichello. Barrichello in Sebastian Vettel iz moštva Red Bull Racing sta bila do predzadnje dirke za  v igri za naslov prvaka, ko si je Button naslov zagotovil s petim mestom, moštvo Brawna pa je osvojilo tudi konstruktorski naslov prvaka.

Pred  je prestopil k McLarnu. Sezono je začel dobro in bil dolgo časa v boju za naslov prvaka, v zadnjem delu sezone pa je po nizu slabših rezultatov iz njega izpadel in končal sezono na petem mestu. V svoji drugi sezoni v moštvu  je premagal moštvenega kolego Lewisa Hamiltona ter s tremi zmagami in še devetimi uvrstitvami osvojil drugo mesto v prvenstvu dirkačev.

Dirkaški rezultati

Pregled rezultatov

Formula 1 

|-
| 
! BMW Williams F1 Team
! Williams FW22
! BMW E41 3.0 V10
|style="background:#EFCFFF;"| AVSRet
|style="background:#DFFFDF;"| BRA6
|style="background:#EFCFFF;"| SMRRet
|style="background:#DFFFDF;"| VB5
|style="background:#CFCFFF;"| ŠPA17†
|style="background:#CFCFFF;"| EU10†
|style="background:#EFCFFF;"| MONRet
|style="background:#CFCFFF;"| KAN11
|style="background:#CFCFFF;"| FRA8
|style="background:#DFFFDF;"| AVT5
|style="background:#DFFFDF;"| NEM4
|style="background:#CFCFFF;"| MAD9
|style="background:#DFFFDF;"| BEL5
|style="background:#EFCFFF;"| ITARet
|style="background:#EFCFFF;"| ZDARet
|style="background:#DFFFDF;"| JAP5
|style="background:#EFCFFF;"| MALRet
|
|
|
|
! 8.
! 12
|-
| 
! Mild Seven Benetton Renault
! Benetton B201
! Renault RS21 3.0 V10
|style="background:#CFCFFF;"| AVS14†
|style="background:#CFCFFF;"| MAL11
|style="background:#CFCFFF;"| BRA10
|style="background:#CFCFFF;"| SMR12
|style="background:#CFCFFF;"| ŠPA15
|style="background:#EFCFFF;"| AVTRet
|style="background:#CFCFFF;"| MON7
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#CFCFFF;"| EU13
|style="background:#CFCFFF;"| FRA16†
|style="background:#CFCFFF;"| VB15
|style="background:#DFFFDF;"| NEM5
|style="background:#EFCFFF;"| MADRet
|style="background:#EFCFFF;"| BELRet
|style="background:#EFCFFF;"| ITARet
|style="background:#CFCFFF;"| ZDA9
|style="background:#CFCFFF;"| JAP7
|
|
|
|
! 17.
! 2
|-
| 
! Mild Seven Renault F1 Team
! Renault R202
! Renault RS22 3.0 V10
|style="background:#EFCFFF;"| AVSRet
|style="background:#DFFFDF;"| MAL4
|style="background:#DFFFDF;"| BRA4
|style="background:#DFFFDF;"| SMR5
|style="background:#CFCFFF;"| ŠPA12†
|style="background:#CFCFFF;"| AVT7
|style="background:#EFCFFF;"| MONRet
|style="background:#CFCFFF;"| KAN15†
|style="background:#DFFFDF;"| EU5
|style="background:#CFCFFF;"| VB12†
|style="background:#DFFFDF;"| FRA6
|style="background:#EFCFFF;"| NEMRet
|style="background:#EFCFFF;"| MADRet
|style="background:#EFCFFF;"| BELRet
|style="background:#DFFFDF;"| ITA5
|style="background:#CFCFFF;"| ZDA8
|style="background:#DFFFDF;"| JAP6
|
|
|
|
! 7.
! 14
|-
| 
! Lucky Strike BAR Honda
! BAR 005
! Honda RA003E 3.0 V10
|style="background:#CFCFFF;"| AVS10
|style="background:#DFFFDF;"| MAL7
|style="background:#EFCFFF;"| BRARet
|style="background:#DFFFDF;"| SMR8
|style="background:#CFCFFF;"| ŠPA9
|style="background:#DFFFDF;"| AVT4
|style="background:#FFFFFF;"| MONDNS
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#DFFFDF;"| EU7
|style="background:#EFCFFF;"| FRARet
|style="background:#DFFFDF;"| VB8
|style="background:#DFFFDF;"| NEM8
|style="background:#CFCFFF;"| MAD10
|style="background:#EFCFFF;"| ITARet
|style="background:#EFCFFF;"| ZDARet
|style="background:#DFFFDF;"| JAP4
|
|
|
|
|
! 9.
! 17
|-
| 
! Lucky Strike BAR Honda
! BAR 006
! Honda RA004E 3.0 V10
|style="background:#DFFFDF;"| AVS6
|style="background:#FFDF9F;"| MAL3
|style="background:#FFDF9F;"| BAH3
|style="background:#DFDFDF;"| SMR2
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA8
|style="background:#DFDFDF;"| MON2
|style="background:#FFDF9F;"| EU3
|style="background:#FFDF9F;"| KAN3
|style="background:#EFCFFF;"| ZDARet
|style="background:#DFFFDF;"| FRA5
|style="background:#DFFFDF;"| VB4
|style="background:#DFDFDF;"| NEM2
|style="background:#DFFFDF;"| MAD5
|style="background:#EFCFFF;"| BELRet
|style="background:#FFDF9F;"| ITA3
|style="background:#DFDFDF;"| KIT2
|style="background:#FFDF9F;"| JAP3
|style="background:#EFCFFF;"| BRARet
|
|
|
|style="background:#FFDF9F;"| 3.
|style="background:#FFDF9F;"| 85
|-
| 
! Lucky Strike BAR Honda
! BAR 007
! Honda RA005E 3.0 V10
|style="background:#CFCFFF;"| AVS11†
|style="background:#EFCFFF;"| MALRet
|style="background:#EFCFFF;"| BAHRet
|style="background:#000000; color:white"| SMRDSQ
| ŠPA
| MON
|style="background:#CFCFFF;"| EU10
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#FFFFFF;"| ZDADNS
|style="background:#DFFFDF;"| FRA4
|style="background:#DFFFDF;"| VB5
|style="background:#FFDF9F;"| NEM3
|style="background:#DFFFDF;"| MAD5
|style="background:#DFFFDF;"| TUR5
|style="background:#DFFFDF;"| ITA8
|style="background:#FFDF9F;"| BEL3
|style="background:#DFFFDF;"| BRA7
|style="background:#DFFFDF;"| JAP5
|style="background:#DFFFDF;"| KIT8
|
|
! 9.
! 37
|-
| 
! Lucky Strike Honda Racing F1 Team
! Honda RA106
! Honda RA806E 2.4 V8
|style="background:#DFFFDF;"| BAH4
|style="background:#FFDF9F;"| MAL3
|style="background:#CFCFFF;"| AVS10†
|style="background:#DFFFDF;"| SMR7
|style="background:#EFCFFF;"| EURet
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA6
|style="background:#CFCFFF;"| MON11
|style="background:#EFCFFF;"| VBRet
|style="background:#CFCFFF;"| KAN9
|style="background:#EFCFFF;"| ZDARet
|style="background:#EFCFFF;"| FRARet
|style="background:#DFFFDF;"| NEM4
|style="background:#FFFFBF;"| MAD1
|style="background:#DFFFDF;"| TUR4
|style="background:#DFFFDF;"| ITA5
|style="background:#DFFFDF;"| KIT4
|style="background:#DFFFDF;"| JAP4
|style="background:#FFDF9F;"| BRA3
|
|
|
! 6.
! 56
|-
| 
! Honda Racing F1 Team
! Honda RA107
! Honda RA807E 2.4 V8
|style="background:#CFCFFF;"| AVS15
|style="background:#CFCFFF;"| MAL12
|style="background:#EFCFFF;"| BAHRet
|style="background:#CFCFFF;"| ŠPA12
|style="background:#CFCFFF;"| MON11
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#CFCFFF;"| ZDA12
|style="background:#DFFFDF;"| FRA8
|style="background:#CFCFFF;"| VB10
|style="background:#EFCFFF;"| EURet
|style="background:#EFCFFF;"| MADRet
|style="background:#CFCFFF;"| TUR13
|style="background:#DFFFDF;"| ITA8
|style="background:#EFCFFF;"| BELRet
|style="background:#CFCFFF;"| JAP11†
|style="background:#DFFFDF;"| KIT5
|style="background:#EFCFFF;"| BRARet
|
|
|
|
! 15.
! 6
|-
| 
! Honda Racing F1 Team
! Honda RA108
! Honda RA808E 2.4 V8
|style="background:#EFCFFF;"| AVSRet
|style="background:#CFCFFF;"| MAL10
|style="background:#EFCFFF;"| BAHRet
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA6
|style="background:#CFCFFF;"| TUR11
|style="background:#CFCFFF;"| MON11
|style="background:#CFCFFF;"| KAN11
|style="background:#EFCFFF;"| FRARet
|style="background:#EFCFFF;"| VBRet
|style="background:#CFCFFF;"| NEM17
|style="background:#CFCFFF;"| MAD12
|style="background:#CFCFFF;"| EU13
|style="background:#CFCFFF;"| BEL15
|style="background:#CFCFFF;"| ITA15
|style="background:#CFCFFF;"| SIN9
|style="background:#CFCFFF;"| JAP14
|style="background:#CFCFFF;"| KIT16
|style="background:#CFCFFF;"| BRA13
|
|
|
! 18.
! 3
|-
| 
! Brawn GP F1 Team
! Brawn BGP 001
! Mercedes FO 108W 2.4 V8
|style="background:#FFFFBF;"| AVS1
|style="background:#FFFFBF;"| MAL1
|style="background:#FFDF9F;"| KIT3
|style="background:#FFFFBF;"| BAH1
|style="background:#FFFFBF;"| ŠPA1
|style="background:#FFFFBF;"| MON1
|style="background:#FFFFBF;"| TUR1
|style="background:#DFFFDF;"| VB6
|style="background:#DFFFDF;"| NEM5
|style="background:#DFFFDF;"| MAD7
|style="background:#DFFFDF;"| EU7
|style="background:#EFCFFF;"| BELRet
|style="background:#DFDFDF;"| ITA2
|style="background:#DFFFDF;"| SIN5
|style="background:#DFFFDF;"| JAP8
|style="background:#DFFFDF;"| BRA5
|style="background:#FFDF9F;"| ABU3
|
|
|
|
| align="center" style="background:#FFFFBF;"| 1.
| align="center" style="background:#FFFFBF;"| 95
|-
| 
! Vodafone McLaren Mercedes
! McLaren MP4-25
! Mercedes FO 108X 2.4 V8
|style="background:#DFFFDF;"| BAH7
|style="background:#FFFFBF;"| AVS1
|style="background:#DFFFDF;"| MAL8
|style="background:#FFFFBF;"| KIT1
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA5
|style="background:#EFCFFF;"| MONRet
|style="background:#DFDFDF;"| TUR2
|style="background:#DFDFDF;"| KAN2
|style="background:#FFDF9F;"| EU3
|style="background:#DFFFDF;"| VB4
|style="background:#DFFFDF;"| NEM5
|style="background:#DFFFDF;"| MAD8
|style="background:#EFCFFF;"| BELRet
|style="background:#DFDFDF;"| ITA2
|style="background:#DFFFDF;"| SIN4
|style="background:#DFFFDF;"| JAP4
|style="background:#CFCFFF;"| KOR12
|style="background:#DFFFDF;"| BRA5
|style="background:#FFDF9F;"| ABU3
|
|
! 5.
! 214
|-
| 
! Vodafone McLaren Mercedes
! McLaren MP4-26
! Mercedes FO 108Y 2.4 V8
|style="background:#DFFFDF;"| AVS6
|style="background:#DFDFDF;"| MAL2
|style="background:#DFFFDF;"| KIT4
|style="background:#DFFFDF;"| TUR6
|style="background:#FFDF9F;"| ŠPA3
|style="background:#FFDF9F;"| MON3
|style="background:#FFFFBF;"| KAN1
|style="background:#DFFFDF;"| EU6
|style="background:#EFCFFF;"| VBRet
|style="background:#EFCFFF;"| NEMRet
|style="background:#FFFFBF;"| MAD1
|style="background:#FFDF9F;"| BEL3
|style="background:#DFDFDF;"| ITA2
|style="background:#DFDFDF;"| SIN2
|style="background:#FFFFBF;"| JAP1
|style="background:#DFFFDF;"| KOR4
|style="background:#DFDFDF;"| IND2
|style="background:#FFDF9F;"| ABU3
|style="background:#FFDF9F;"| BRA3
|
|
|style="background:#DFDFDF;"| 2.
|style="background:#DFDFDF;"| 270
|-
| 
! Vodafone McLaren Mercedes
! McLaren MP4-27
! Mercedes FO 108Z 2.4 V8
|style="background:#FFFFBF;"| AVS1
|style="background:#CFCFFF;"| MAL14
|style="background:#DFDFDF;"| KIT2
|style="background:#CFCFFF;"| BAH18†
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA9
|style="background:#CFCFFF;"| MON16†
|style="background:#CFCFFF;"| KAN16
|style="background:#DFFFDF;"| EU8
|style="background:#DFFFDF;"| VB10
|style="background:#DFDFDF;"| NEM2
|style="background:#DFFFDF;"| MAD6
|style="background:#FFFFBF;"| BEL1
|style="background:#EFCFFF;"| ITARet
|style="background:#DFDFDF;"| SIN2
|style="background:#DFFFDF;"| JAP4
|style="background:#EFCFFF;"| KORRet
|style="background:#DFFFDF;"| IND5
|style="background:#DFFFDF;"| ABU4
|style="background:#DFFFDF;"| ZDA5
|style="background:#FFFFBF;"| BRA1
|
! 5.
! 188
|-
| 
! Vodafone McLaren Mercedes
! McLaren MP4-28
! Mercedes FO 108F 2.4 V8
|style="background:#DFFFDF;"| AVS9
|style="background:#CFCFFF;"| MAL17†
|style="background:#DFFFDF;"| KIT5
|style="background:#DFFFDF;"| BAH10
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA8
|style="background:#DFFFDF;"| MON6
|style="background:#CFCFFF;"| KAN12
|style="background:#CFCFFF;"| VB13
|style="background:#DFFFDF;"| NEM6
|style="background:#DFFFDF;"| MAD7
|style="background:#DFFFDF;"| BEL6
|style="background:#DFFFDF;"| ITA10
|style="background:#DFFFDF;"| SIN7
|style="background:#DFFFDF;"| KOR8
|style="background:#DFFFDF;"| JAP9
|style="background:#CFCFFF;"| IND14
|style="background:#CFCFFF;"| ABU12
|style="background:#DFFFDF;"| ZDA10
|style="background:#DFFFDF;"| BRA4
|
|
! 9.
! 73
|-
| 
! McLaren Mercedes
! McLaren MP4-29
! Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6 t
|style="background:#FFDF9F;"| AVS3
|style="background:#DFFFDF;"| MAL6
|style="background:#CFCFFF;"| BAH17†
|style="background:#CFCFFF;"| KIT11
|style="background:#CFCFFF;"| ŠPA11
|style="background:#DFFFDF;"| MON6
|style="background:#DFFFDF;"| KAN4
|style="background:#CFCFFF;"| AVT11
|style="background:#DFFFDF;"| VB4
|style="background:#DFFFDF;"| NEM8
|style="background:#DFFFDF;"| MAD10
|style="background:#DFFFDF;"| BEL6
|style="background:#DFFFDF;"| ITA8
|style="background:#EFCFFF;"| SINRet
|style="background:#DFFFDF;"| JAP5
|style="background:#DFFFDF;"| RUS4
|style="background:#CFCFFF;"| ZDA12
|style="background:#DFFFDF;"| BRA4
|style="background:#DFFFDF;"| ABU5
|
|
! 8.
! 126
|-
| 
! McLaren Honda
! McLaren MP4-30
! Honda RA615H 1.6 V6 t
|style="background:#CFCFFF;"| AVS11
|style="background:#EFCFFF;"| MALRet
|style="background:#CFCFFF;"| KIT14
|style="background:#FFFFFF;"| BAHDNS
|style="background:#CFCFFF;"| ŠPA16
|style="background:#DFFFDF;"| MON8
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#EFCFFF;"| AVTRet
|style="background:#EFCFFF;"| VBRet
|style="background:#DFFFDF;"| MAD9
|style="background:#CFCFFF;"| BEL14
|style="background:#CFCFFF;"| ITA14
|style="background:#EFCFFF;"| SINRet
|style="background:#CFCFFF;"| JAP16
|style="background:#DFFFDF;"| RUS9
|style="background:#DFFFDF;"| ZDA6
|style="background:#CFCFFF;"| MEH14
|style="background:#CFCFFF;"| BRA14
|style="background:#CFCFFF;"| ABU12
|
|
! 16.
! 16
|-
| 
! McLaren Honda
! McLaren MP4-31
! Honda RA616H 1.6 V6 t
|style="background:#CFCFFF;"| AVS14
|style="background:#EFCFFF;"| BAHRet
|style="background:#CFCFFF;"| KIT13
|style="background:#DFFFDF;"| RUS10
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA9
|style="background:#DFFFDF;"| MON9
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#CFCFFF;"| EU11
|style="background:#DFFFDF;"| AVT6
|style="background:#CFCFFF;"| VB12
|style="background:#EFCFFF;"| MADRet
|style="background:#DFFFDF;"| NEM8
|style="background:#EFCFFF;"| BELRet
|style="background:#CFCFFF;"| ITA12
|style="background:#EFCFFF;"| SINRet
|style="background:#DFFFDF;"| MAL9
|style="background:#CFCFFF;"| JAP18
|style="background:#DFFFDF;"| ZDA9
|style="background:#CFCFFF;"| MEH12
|style="background:#CFCFFF;"| BRA16
|style="background:#EFCFFF;"| ABURet
! 15.
! 21
|-
| 
! McLaren Honda
! McLaren MCL32
! Honda RA617H 1.6 V6 t
| AVS
| KIT
| BAH
| RUS
| ŠPA
|style="background:#EFCFFF;"| MONRet
| KAN
| AZE
| AVT
| VB
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| MAL
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
|
!-
!0
|}

Glej tudi 
 seznam britanskih dirkačev

Opombe in reference

Zunanje povezave 

 
 

Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Svetovni prvaki Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1
Benettonovi dirkači Formule 1
Renaultovi dirkači Formule 1
BAR-ovi dirkači Formule 1
Hondini dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Nosilci reda britanskega imperija